Поливанов, Николай:
 Поливанов, Николай Александрович (1820—1890) — инженер путей сообщения; Покровский и позднее Алексинский уездный предводитель дворянства.
 Поливанов, Николай Иванович (1814—1874) — полковник, заведующий дружинами Симбирской губернии в Севастопольскую кампанию. Ровесник и друг юности М.Ю. Лермонтова.
 Поливанов, Николай Петрович (1771—1839) — полковник, участник штурма Измаила и Отечественной войны 1812 года. Примечания